Кабреро:
 Кабреро, Хуан Рамон — испанский футболист, правый защитник клуба «Эркулес».
 Кабреро (Касерес) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Кабреро (Чили) — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.